Сау:
 Сау, Марко (род. 1987) — фамилия итальянского футболиста, нападающего.
 Сау бараджы дзуар — в осетинской мифологии божество — покровитель воров и разбойников.
 Сау дзуар — в осетинской мифологии божество, являющееся покровителем лесов и лесных угодий.
 Сау - (даг.-спасибо) Выражение благодарности либо уважения среди кавказских народов, у молодежи.

См. также 
 САУ